Ковтуны — название населённых пунктов:

Украина 
 Ковтуны — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Ковтуны — село в Золотоношском районе Черкасской области.